Anglia
Preston, város, Lancashire grófság székhelye
Preston, London Brent kerületének egyik körzete
Preston, település Hertfordshire megyében

 Ausztrália
Preston (Ausztrália)

 USA
Preston (Georgia)
Preston (Idaho)
Preston (Minnesota)
Preston (Washington)